Dirk Fock (1858-1941), politicus
Dirk Fock (1886-1973) (vanaf 1919: Dirk Foch), dirigent en componist